Hünningen (België), een plaats in de Duitstalige gemeente Büllingen in de Belgische provincie Luik
Hünningen (Duitsland), een plaats in de gemeente Ense in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen